Кубок Израиля сезона 2022/2023 является 84-м соревнованием с момента его основания и 70-м с момента образования Государства Израиль . Конкурсные игры начались 30 августа 2022 года.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

внешние ссылки 

 Страница Кубка штата на веб-сайте Футбольной ассоциации Израиля.

2023 год в футболе
2022 год в футболе
Спорт в Израиле в 2022 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2022/2023